Pozzuolo ist der Name von:

 Pozzuolo del Friuli, Stadt in Friaul (Italien)
 Pozzuolo Martesana, Stadt in der Lombardei (Italien)

Siehe auch:

 Pozzuoli
 Pozzolo